(1919–1991), homme politique israélien,
 (1948– ), homme politique israélien,
Tzipi Livni (1958 – ), femme politique israélienne, fille de Eitan Livni.
Homonymie de patronyme
Patronyme juif